gele rietklimmer
 ruitvlekrietklimmer
 viervlekrietklimmer